Calf ist der Nachname von

 Anthony Calf (* 1959), britischer Schauspieler

außerdem der Name von
 Calf, Felseninsel in Irlands Südwesten, siehe Dursey Island#Geografie

Siehe auch
 Baby-Calf, Ledersorte
 Calf Head, Landspitze Südgeorgiens im Südatlantik
 Calf Island (Begriffsklärung)
 Calf Lake (Begriffsklärung)
 Calf Point, Landspitze an der Nordküste Viktorialands, Antarktika
 Calf Rock, Kliff an der Ostküste der Alexander-I.-Insel, Antarktika
 Kalf (Begriffsklärung)
 Calw (Begriffsklärung)